Милан Павловић (Сарајево, 2. јануар 1970) босанскохерцеговачки је филмски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2002. || 10 минута || продавац
|-
| 2002. || Виза за будућност || Саке
|-
| 2003. || Заборављена пословица || дебели
|-
| 2004. || Сриједом || Пања
|-
| 2004. || Црна хроника || новинар
|-
| 2004. || Мујо и Хасо суперстарс || Мујо
|-
| 2005. || Наша мала клиника || Фраксон Мустафић
|-
| 2005. || -{Go West}- || Мило
|-
| 2005. || Секс и село || Брзи
|-
| 2006. || Небо изнад крајолика || Ћата
|-
| 2006. || Срећан пут Недиме || 
|-
| 2006. || Милан и Енис: Скечеви || Мујо
|-
| 2007. || Духови Сарајева || Фарук
|-
| 2007—2009. || Луд, збуњен, нормалан || Дино Мехмeдa Мујкић
|-
| 2008. || Чувари ноћи || Бризла
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Инструктор || почетник Ћорсокак
|-
| 2012. || Twice Born || 
|-
| 2013. || Chefurs Raus! || Мирсад
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1970.
Глумци из Сарајева
Босанскохерцеговачки глумци